Рафаеле Гуалази, по-известен като Рафаел Гуалаци, е италиански певец и пианист.

Биография 
Рафаеле Гуалази е роден на 11 ноември 1981 г. в Урбино.

На 16 септември 2005 г. Gualazzi издава първия си студиен албум, озаглавен „Love Out the Window“ и разпространен от „Edel Music“.

През 2008 г. Гуалаци записва корица на „Georgia on My Mind“ за компилацията „Piano Jazz“, издадена във Франция от „Wagram Music“.

Фестивал Санремо 2011 
През септември 2010 г. той издава едноименен цифров EP в Италия и Европа. ЕП съдържа корица на „Не спирайте“ на Флийтуд Мак и три нови песни, написани от Гуалаци, включително първия му сингъл „Реалност и фантазия“. По-късно песента е издадена в ремикс версия от британско-френския „DJ DJ Gilles Peterson“.

На 18 февруари 2011 г. той печели фестивала Санремо в раздел Newcomers, наградата на критиците „Mia Martini“ за новодошлите и наградата „Sala Radio-Tv“ със самостоятелно написаната песен „Follia d'amore“. Песента е включена във втория студиен албум на Гуалаци, „Reality and Fantasy“, издаден на 16 февруари 2011 г. от Sugar Music.

Песен на Евровизия 2011 
На 19 февруари 2011 г. Гуалаци беше избран сред участниците на фестивала в Санремо 2011, за да представи Италия на конкурса за песен на Евровизия 2011, който се проведе в Дюселдорф, Германия. Гуалаци е първият италиански певец, който представя страната след Песенния конкурс на Евровизия 1997 г. „Лудостта на любовта“ завършва на второ място от 43 страни-участнички със 189 точки, 32 точки зад печелившата песен „Running Scared“.

Фестивал Санремо 2013 
На 13 декември 2013 г. участието му в секцията „Големи изпълнители“ в музикалния фестивал в Санремо 2013 се потвърждава с песните „Senza ritegno“ и „Sai (ci basta un sogno)“. Третият му студиен албум „Happy Mistake“ излиза на 14 февруари 2013 г. На 12 февруари 2013 г., през първата вечер на фестивала в Санремо, „Sai (ci basta un sogno)“ е избран за песен на Gualazzi за останалата част от конкурса; песента завърши на пета позиция на финала.

Фестивал Санремо 2014 г. 
През 2014 г. той участва в раздел „Големите артисти“ в Санремо 2014 за втора поредна година, този път заедно с „Кървавите цвекло“, с песните „Liberi o no“ и „Tanto ci sei“. Заема второ място на финала с песента „Liberi o no“.

Филмография 
 Oceania – Tamatoa (2016)

Италиански поп певци
Мъже
Италиански певци
Италианци